Termenul de responsabilitate părintească (parental responsibility în engleză, elterliche Haftung în germană sau responsabilité parentale în franceză) este identic cu cel de autoritate părintească. Până la redactarea noului cod civil în legislația românească s-au folosit cu precădere termenii de responsabilitate părintească sau răspundere părintească ca o traducere a unor texte legale europene.  Chiar și noul cod civil a pornit la drum cu termenul încetățenit de responsabilitate părintească după care, pe ultima sută de metri, acesta a fost schimbat cu cel de autoritate părintească.

Referințe 

Dreptul familiei